O termo Pretoria pode referir-se a:

 Pretoria - jurisdição, cargo ou função do pretor.
 Pretória - capital administrativa da África do Sul.

Desambiguação